William Cooper ist der Name folgender Personen:

* William Cooper (Richter) (1754–1809), US-amerikanischer Richter, Gründer von Cooperstown (New York)
 William Cooper (Zoologe) (1798–1864), US-amerikanischer Zoologe
 William Cooper (Bürgerrechtler) (1861–1941), australischer Führer der Aborigines
 William Cooper (Segler) (1910–1968), US-amerikanischer Segler 
 William B. Cooper (1771–1849), US-amerikanischer Politiker
 William Bryant Cooper (1867–1959), US-amerikanischer Politiker
 William C. Cooper (1832–1902), US-amerikanischer Politiker
 William Raworth Cooper (1793–1856), US-amerikanischer Politiker
 William Thomas Cooper (1934–2015), australischer Maler und Ornithologe
 William W. Cooper (1914–2012), US-amerikanischer Ökonom und Mathematiker

Siehe auch:

 Milton William Cooper (Bill Cooper; 1943–2001), amerikanischer Sachbuchautor und Verschwörungstheoretiker